A CAF Champions League de 1997 foi a 33ª edição e a 1ª no novo formado de Liga dos Campeões da CAF  da competição anual internacional de futebol de clubes realizada na região da CAF (África). O Raja Casablanca, do Marrocos, venceu a final e tornou-se pela segunda vez campeão da Africa.

Clubes classificadas

Rodada preliminar 

|}
1 AS Tempête Mocaf foi desclassificado por não pagar a taxa de inscrição. 
2 Blue Waters saiu.

Primeira rodada 

|}

Segunda rodada 

|}

Fase de grupos (semifinal) 
Group A

|

|}

Group B

|

|}

Final 

|}

Campeão

Ligações externas 
RSSSF.com